Carnegie Free Public Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carnegie Free Public Library (Iowa), NRHP-Nr. 83004713
 Carnegie Free Public Library (Codington County, South Dakota), NRHP-Nr. 76001724
 Carnegie Free Public Library (Minnehaha County, South Dakota), NRHP-Nr. 73001750